Такмичење у трци на 100 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 7. и 8. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, одбранила је Дафне Схиперс из Холандије.

Земље учеснице 

  Бугарска (2)
  Грчка (1)
  Ирска (1)
  Италија (2)
  Кипар (1)
  Литванија (1)
  Мађарска (1)
  Малта (1)
  Немачка (2)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Словачка (1)
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (2)
  Француска (3)
  Холандија (2)
  Швајцарска (3)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 100 метара 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2016.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
За полуфинале пласирале су се прве 4 из сваке од 3 квалификационих група (КВ) и 3 према постигнутом резултату.(кв),,

Ветар: група 1: -0,5 м/с, група 2: -0,4 м/с, група 3: -1,0 м/с

Такмичарке које су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 27.6.2016 биле на Европској ранг листи пласиране до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,

Ветар: група 1: -1,0 м/с, група 2: -0,4 м/с, група 3: +0,2 м/с

Финале 
Такмичење је одржано 8. јула 2017. године у 21:45.,

Ветар: -0,2 м/с

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном